Села:
 Унтилівка — Одеська область, Подільський район
 Унтилівка — Одеська область, Роздільнянський район